Die Schärfste Klinge wird seit 1978 von der Stadt Solingen an Persönlichkeiten verliehen, die sich „fair und engagiert für öffentliche Interessen einsetzen und sich dabei eines besonders geschliffenen Stils in Wortwahl und Darstellungsform bedienen“. Der Name Klinge nimmt Bezug auf den Ruf hochwertiger Schneidwaren aus der Stadt Solingen, die auch den Beinamen Klingenstadt trägt.

Preisträger 
 1978 Gaston Thorn
 1979 Ernst Albrecht
 1980 Bruno Kreisky
 1981 Léopold Sédar Senghor
 1982 Richard von Weizsäcker
 1986 Alfred Grosser
 1992 Gyula Horn
 2002 Jutta Limbach
 2005 Lothar Späth
 2008 Jean-Claude Juncker
 2011 Joachim Gauck
 2014 Herta Müller
 2019 Cem Özdemir

Weblinks

Einzelnachweise 

Auszeichnung (Solingen)
Rhetorik